Cook megye (Georgia), USA
Cook megye (Illinois), USA
Cook megye (Minnesota), USA
Cook megye (Új-Dél-Wales), Ausztrália
Cooke megye (Texas), USA

Lásd még 
Crook megye (egyértelműsítő lap)